Seal (bedrijf), een consortium van Nuon, Electrawinds en C-Power Holdco dat een windmolenpark wil bouwen op de Noordhinder zandbank.
Seal (Engeland)
Seal (motorfiets), een Brits historisch merk van motorfietsen
Seal (zanger), een Britse zanger
Seal (1991), het debuutalbum van deze zanger
Seal (1994), het tweede album van deze zanger
Navy SEALs, speciale commando-eenheid in het Amerikaanse leger